, une communauté non incorporée des comtés de Hamilton et Tipton en Indiana.
 , une communauté non incorporée du comté de Nicholas au Kentucky.
 , une communauté non incorporée du comté de Carver au Minnesota.
 , une communauté non incorporée du comté de Noble en Ohio.
 , une communauté non incorporée du comté de Wayne en Ohio.
 , un township du comté de Wayne en Ohio.
 East Union Township, un township du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie.